Famiglietti ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Famiglietti (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Tekla Famiglietti (1936–2020), italienische Ordensschwester, Generaläbtissin des Erlöserordens